Ди́он-О́лимбос () — община (дим) в Греции на побережье залива Термаикос в периферийной единице Пиерия в периферии Центральная Македония. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 495,314 квадратного километра. Плотность 51,82 человека на квадратный километр. Административный центр — Литохорон, исторический центр — Дион. Димархом на местных выборах 2019 года избран Вангелис Ерольолиос ().

Создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Дион, Анатоликос-Олимбос и Литохорон.

Административное деление 

Община (дим) Дион-Олимп делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Центральная Македония